Бендер:

Персоналії 
 Бендер — герой мультиплікаційного серіалу Футурама.
 Бендер Віталій Петрович — український письменник, журналіст і громадсько-політичний діяч української діаспори.
 Джонатан Бендер — американський баскетболіст, форвард.
 Еймі Бендер — американська письменниця.
 Остап Бендер — літературний персонаж, головний герой романів I. Ільфа та Є. Петрова.

Топоніми 
 Бендер-Аббас — місто на півдні Ірану.
 Бендер-Торкеман — місто на півночі Ірану.
 Бендер-Імам-Хомейні — місто на півдні Ірану.

Див. також 
 Бендери — місто в Придністров'ї.